Охматівська битва (1644)
Охматівська битва (1655)